

Algemeen 
 Rwanda, een Afrikaans land met code RW volgens ISO 3166-1
 .rw, het toplevel internetdomein van Rwandese websites
 Kinyarwanda, een taal in Afrika met code rw volgens ISO 639-1
 Rijksweg
 Rassemblement Wallon, een Waalse politieke partij
 Rechtskundig Weekblad
 rewritable (herschrijfbaar), aanduiding op gegevensdragers:
 Dvd-rw
 Dvd+rw
 Cd-rw
 Rockwellhardheid (RW), een testmethode en schaal voor hardheid van materiaal-oppervlakken
 Raymond Weil, een Zwitsers horlogebedrijf
 Rock Werchter, een pop- en rockfestival
 Warmteweerstand (Rw), geeft aan of een materiaal of constructie goed warmte geleidt
 Landkreis Rottweil, een district in Duitsland met kentekencode RW
 rugpositief of rugwerk, een deel van het pijporgel
 RW-Scout, een historisch motorfietsmerk
 Railway World, een tijdschrift over treinen
 Station Rathenow, een Duits spoorwegstation, voorheen met afkorting Rw (later LRW)
 Stopplaats Rijswijk-Wateringen, een voormalige stopplaats voor treinen, met telegrafische code rw
 Regiment Wielrijders, een voormalig Nederlands legeronderdeel, zie Militaire Wielrijders
 Een code voor een album van Rick Wakeman
 RW Energie-Beteiligungsgesellschaft, een beheerder van gemeentelijke aandelen in RWE (energiebedrijf)
 rw, (read write), geeft autorisatie aan om in een bepaalde gegevensset te lezen en te schrijven, zie Autorisatie
 bouwbureau Waterweg van Rotterdam naar Zee (RW), een voormalig onderdeel van Rijkswaterstaat, zie RWS Bouwdiensten
 Rw (vaak vereenvoudigd tot Rw), geluidsisolatiewaarde van deuren, zie Geluidsisolerende deur

Sport 
 RW Dames Herentals, een voormalige club in het Belgische damesvoetbal
 Royal Wavre Limal, een Belgische voetbalclub uit Limal
 Rot-Weiss Essen, een Duitse voetbalclub uit Essen
 FC Rot-Weiß Erfurt, een Duitse voetbalclub uit Erfurt
 Rot-Weiß Oberhausen, een Duitse voetbalclub uit Oberhausen
 KTHC Stadion Rot-Weiss, een Duitse sportclub uit Keulen, ook aangeduid als RW Köln
 Right wing, een spelerspositie in het ijshockey en andere teamsporten
 RW Racing GP, een Nederlands motorsportteam

Zie ook 
 RVV, vanwege de gelijkende schrijfwijze